Наталія Медведєва і Лариса Савченко виграли титул, перемігши у фіналі пару Сільвія Фаріна і Барбара Шетт з рахунком 7–6(7–5), 4–6, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Кубок Кремля 1996 Women's Doubles Draw 

Кубок Кремля
Кубок Кремля